Termin NTE ima više značenja.

 Lizofosfolipaza, enzim
 NT5E, enzim
 Negativna termalna ekspanzija, fizikohemijski proces